Санта Круз Буена Виста има више значења:

 Санта Круз Буена Виста (Тенампулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Круз Буена Виста (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Круз Буена Виста (Јекуатла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику